Château des Dames peut se référer à :

 , un sommet italien d'une vallée latérale du Val d'Aoste, .
 « Château des Dames », surnom du château de Chenonceau.
 Château des Dames, un château situé au Châtelet-en-Brie, commune de Seine-et-Marne.

Dames